Чемпионат Швеции по конькобежному спорту в классическом многоборье — соревнование по конькобежному спорту, которое проводится среди мужчин и женщин.
Один из старейших чемпионатов, проводится на дистанциях 500, 1500, 5000 и 10 000 метров. В 1895 году проходил на дистанциях 500, 1500 и 5000 метров, причём, на каждой дистанции принимали участие различные участники. С 1943 по 1947 год проходил на малом дистанциях 500, 1500, 3000 и 5000 метров. В 2011 и 2012 годах 10 000 метров были проведены массовым стартом.

С 1936 по 1960 чемпионаты Швеции в классическом многоборье не проводились, а проводились на отдельных дистанциях.

Призёры 
Обозначенные * были не чемпионами, а победителями классификации (список чемпионов на веб-сайте Svenska Skridskoförbundet (skridso.se)).

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на Speedskatingresults.com
 Результаты на Svenska Skridsoförbundet

Соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Конькобежный спорт
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту